Burr Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burr Lake (Louisiana)
 Burr Lake (Grant County, Minnesota)
 Burr Lake (Itasca County, Minnesota)
 Burr Lake (Missouri)
 Burr Lake (Nebraska)